Шеель () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шеель, Вальтер (1919—2016) — немецкий политик, в 1974—1979 годах федеральный президент Германии
 Шеель, Ганс (1839—1901) — немецкий экономист и статистик
 Шеель, Генрих (1915—1996) — немецкий антифашист
 Шеель, Густав Адольф (1907—1979) — партийный деятель НСДАП, имперский руководитель студентов, гауляйтер
 Шеель, Милдред (1932—1985) — немецкий врач, супруга федерального президента ФРГ Вальтера Шееля

Примечания